WGM steht für:

 Großmeister der Frauen (Woman Grand Master) im Schach
 ein Museum, das Wehrgeschichtliche Museum im Rastatter Schloss
 den Wirtschaftsverband Großhandel Metallhalbzeug
 den Wirtschaftspark und Gründerzentrum Mürzzuschlag, ein Impulszentrum der Steirischen Wirtschaftsförderung
 das Windthorst-Gymnasium Meppen

WGM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Polen: Powiat Grodziski in der Woiwodschaft Masowien

WGM